Wischnjakow ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Alexandrowitsch Wischnjakow (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Alexei Semjonowitsch Wischnjakow (1859–1919), russischer Unternehmer und Mäzen